

Patronymes 
Sazonov (masculin ; ) ou Sazonova (féminin ; ), quelquefois francisé en Sazonoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Ioulia Slonimskaïa Sazonova (1884-1957), marionnettiste russe
Pavel Sazonov (1979-), joueur de hockey sur glace kirghiz et russe
 Sergueï Sazonov (1860-1927), diplomate et homme politique russe
 Sergueï Sazonoff, alias Serge de Sazo (1915-2012), photographe français d'origine russe

Patronyme russe